

Patronyme 

 Daniel Hétu (1950-2008), chef d'orchestre et auteur-compositeur-interprète québécois.
 Jacques Hétu (1938-2010), compositeur québécois.
 Jean-Paul Hétu (décédé en 2012), syndicaliste québécois.
Joane Hétu (1958-), compositrice, saxophoniste, vocaliste et improvisatrice québécoise
 Lucien Hétu (1926-1990), auteur-compositeur-interprète et organiste québécois.
 Pierre Hétu (1936-1998), est un pianiste et chef d'orchestre québécois. 
 Richard Hétu (né en 1962), commentateur politique et un écrivain québécois.
 Sylvain Hétu, acteur et doubleur québécois.

Patronyme français
Patronyme québécois